Pachypleurum simplex är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach. Pachypleurum simplex ingår i släktet Pachypleurum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
simplex